Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg ist der Name folgender Personen:

* Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg (1494–1572), durch Heirat Herzogin von Geldern
 Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg (1510–1558), Ehefrau von Erich I. von Braunschweig-Lüneburg, siehe Elisabeth von Brandenburg (1510–1558)
 Elisabeth von Dänemark (1573–1626), durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg sowie Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel
 Elisabeth Magdalene von Brandenburg (1537–1595), durch Heirat Herzogin von Braunschweig-Lüneburg
 Elisabeth Ursula von Braunschweig-Lüneburg (1539–1586), Prinzessin von Braunschweig-Lüneburg und durch Heirat Gräfin von Schaumburg